Tomasulo ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Tomasulo (1934–2008) war ein US-amerikanischer Computeringenieur.

Siehe auch:

 Tomasulo-Algorithmus